Jeffrey Sneijder, Nederlands voetballer
 Rodney Sneijder, Nederlands voetballer
 Wesley Sneijder, Nederlands voetballer

Zie ook 
Snijder (doorverwijspagina)
Snyder (doorverwijspagina)
Schneider (doorverwijspagina)